Баранюк — украинская фамилия. Известные носители:

 Баранюк, Андрей Васильевич — полный Георгиевский кавалер.
 Баранюк, Василий Никифорович (1915—1990) — генерал-майор Советской Армии, Герой Советского Союза (1945).
 Баранюк, Владимир Анатольевич (род. 1974) — украинский офицер, Герой Украины (2022).
 Баранюк, Николай Дмитриевич (род. 1944) — украинский государственный деятель, председатель Киевского областного совета в 1998—2003.